Gminy w USA:
 Haw Creek (ang. Haw Creek Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Knox
 Haw Creek (ang. Haw Creek Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Bartholomew
 Haw Creek (ang. Haw Creek Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Morgan